Кобо — багатозначний термін.

Монета 
 Кобо — розмінна монета в Нігерії.

Прізвище 
Кобо (прізвище)
 Бернабе Кобо (1580—1657) — іспанський історик-натураліст, єзуїтський місіонер і письменник.
 Орі Кобо (. 1997) — ізраїльський шахіст, гросмейстер (2017).
 Хуан Кобо (1933—2012) — радянський, російський та іспанський журналіст.
 Хуан Хосе Кобо (. 1981) — іспанський велогонщик.
 Еухеніо Кобо (. 1939) — відомий мексиканський актор, монтажер, продюсер, режисер і сценарист.

Див. також 
 Кобо Абе